

Tot en met de Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog

 
BSA